Le mot malthe à différente significations.

Anthroponyme 

 Natassia Malthe (née en 1974), mannequin et actrice norvégienne
 Kim Malthe-Bruun (1923-1945), membre de la résistance danoise pendant la Seconde Guerre mondiale

Biologie 

 Calumma malthe, un animal de la famille des Chamaeleonidae

Enduit-mastic 

Malthe peut être aussi la traduction du latin maltha, du grec ancien μάλθα, désignant un enduit-mastic utilisé dans les citerne.

Malte 

Malthe peut être aussi une autre graphie de Malte

Voir aussi